Swartbooi steht für:

 Swartbooi (Clan), ein Clan der Nama in Namibia
 Swartbooi-Aufstand, ein Aufstand des Clans 1897/98

Swartbooi ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadus Swartbooi, von 2015 bis 2017 stellvertretender Minister für Landreform in Namibia
 Luketz Swartbooi (* 1966), namibischer Langstreckenläufer

 Willem Swartbooi (* 1790; † etwa 1864), Kaptein 1835–etwa 1864
 Abraham Swartbooi († 1882), Kaptein etwa 1864–1882
 Cornelius Swartbooi, Kaptein 1882–1895
 David Swartbooi, Kaptein 1895–1898
 Lazarus Swartbooi († etwa 1905), Kaptein 1898–1905